Штрассен (люксемб. Stroossen, нем. Strassen, фр. Strassen) — многозначный термин.

 Штрассен — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.
 Штрассен — коммуна в Люксембурге, располагается в округе Люксембург.

Персоналии 
  (1869—1961) — германский зоолог.
 Штрассен, Фолькер (род. 1936) — немецкий математик, почетный профессор кафедры математики и статистики Констанцского университета.